Daniel Bejarano – cestista statunitense
 Danny Bejarano – calciatore boliviano
 Diego Bejarano – calciatore boliviano
 Esther Béjarano – musicista tedesca di origine ebraica, superstite dell'Olocausto
 Eusebio Bejarano – ex calciatore spagnolo
 Gustavo Noboa Bejarano – politico ecuadoriano
 José María Martín Bejarano-Serrano – calciatore spagnolo
 Marvin Bejarano – calciatore boliviano